Linhartova ulica je lahko naziv ulice:
 Linhartova ulica, Brežice, 
 Linhartova ulica, Celje, 
 Linhartova ulica, Črnomelj, 
 Linhartova ulica, Dob, 
 Linhartova ulica, Domžale, 
 Linhartova ulica, Maribor, 
 Linhartova ulica, Murska Sobota, 
 Linhartova ulica, Novo mesto, 
 Linhartova ulica, Ptuj, 
 Linhartova ulica, Rogaška Slatina, 
 Linhartova ulica, Velenje

Anton Tomaž Linhart